een jager of torpedobootjager
 Destroyer (album), een album van de rockband KISS
 Destroyer (band), een Canadese indierockband
 Destroyer (computerspel), een computerspel
 Destroyer (Marvel), een personage van Marvel Comics
 Destroyer (1943), een oorlogsfilm uit 1943 van William A. Seiter
 Destroyer (1988), een horrorfilm uit 1988 van Robert Kirk
 Destroyer (2018), een misdaadfilm uit 2018 van Karyn Kusama